AGS JH24 — гоночный автомобиль Формулы-1 команды AGS, разработанный и построенный для участия в чемпионате  года.

История 
Сезон  года команда начала с модернизированной версией прошлогоднего шасси JH23B. Новая машина появилась только в Сильверстоуне, который стал единственной гонкой, где Тарквини смог пробиться в квалификацию, но показал в ней лишь 29 время и не попал на старт. Во всех остальных гонках сезона Тарквини и Дальма не смогли пройти предквалификацию.

Шасси JH24 использовалось пилотами команды в первых двух гонках сезона  года. На Гран-при Бразилии Дальма удалось пробиться на старт, который стал единственным для этого шасси. В гонке он сошёл из-за поломки подвески, а на следующем этапе дебютировало новое шасси - JH25.

Результаты выступлений в гонках

Примечания 

Шасси AGS Формулы-1